

Населені пункти та їхні частини

 Борови-Млин — село в гміні Пщев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Борови-Млин — село в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Борови-Млин — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Борови-Млин — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Борови-Млин — осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борови-Млин — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борови-Млин — лісова осада в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Борови

Примітки